O Índice de Prosperidade Legatum é um ranking anual de 104 países desenvolvido pelo Instituto Legatum, de acordo com uma variedade de fatores, incluindo a riqueza, crescimento econômico, bem-estar pessoal e qualidade de vida. 

A lista do relatório de 2009 foi encabeçada pela Finlândia, enquanto que o Brasil ficou na 41º posição e Portugal na 22ª posição.. Na lista de 2012, Noruega ocupou o primeiro lugar, enquanto Portugal o 26º lugar e o Brasil o 44º lugar. Em 2013 a Noruega ocupou o primeiro lugar pelo quarto ano consecutivo, já Portugal e Brasil ficaram em 27º e 46º lugares, respectivamente.

Ranking de 2013

Ranking de 2012

Ranking de 2011

Ranking de 2010

Ranking de 2009

Ranking de 2008

Ligações externas 
 

Desenvolvimento econômico
Índices de classificação de países